Багмале́к или Багемале́к () — один из 20 шахрестанов (областей) иранского остана Хузестан. Административный центр — город Баге-Мелек.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی), в состав которого так же входит город Калейе-Туль.
 Сейдун (بخش صیدون).
 Мейдавуд (بخش میداود).
Население области на 2006 год составляло 103 217 человек.

Населённые пункты

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Хузестана